Астор () — топоним и имя собственное.

Персоналии 
 Асторы — крупнейшие, наряду с Рокфеллерами и Вандербильтами, представители американской буржуазной аристократии XIX — начала XX веков.
 Астор, Гертруда (1887—1977) — американская киноактриса.
 Астор, Джон Джейкоб (1763—1848) — американский промышленник.
 Астор, Джон Джекоб IV (1864—1912) — американский миллионер, бизнесмен, писатель.
 Астор, Джон Джейкоб V (1886—1971) — британский предприниматель, политик и спортсмен, Олимпийский чемпион.
 Астор, Мадлен (1893—1940) — вторая жена миллионера Джона Джекоба Астора IV и одна из выживших пассажиров «Титаника».
 Астор, Нэнси (1879—1964) — первая женщина, ставшая депутатом Палаты общин, нижней палаты британского парламента.
 Астор, Мэри (1906—1987) — американская актриса и писательница.
 Астор, Уилльям Винсент (1891—1959) — американский бизнесмен и филантроп.

Топоним 
 Астор — река в Гилгит-Балтистане, один из притоков Инда.
 Астор — округ пакистанской территории Гилгит-Балтистан.
 Астор — город в Пакистане.
 Астор-Плейс — станция Нью-Йоркского метро.